Municipio de Morrill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Morrill (condado de Brown, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Graham.
 Municipio de Morrill (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.